— японский аниме-сериал, созданный студией Nippon Animation. Впервые транслировался по японскому телеканалу TV Tokyo с 4 октября 2004 года по 28 марта 2005 года. Всего было выпущено 26 серий аниме.

Сериал был дублирован на английском языке для показа на территории Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Также лицензирован на территории США компанией Bandai Entertainment.

Во время выпуска сериала режиссёр аниме Fantastic Children — Такаси Накамура, написал мангу под названием Tokei Jikake no Tabibito-tachi, основанную на сюжете сериала.

Сюжет 
Задолго до главной истории на далёкой планете «Греция», которая отдалена от Земли на 200 миллионов световых лет, идёт гражданская война из-за принцессы Тины, обладающей силой, способной стать совершенным оружием. Чтобы спастись, принцесса отправила свою душу на Землю, где она стала перерождаться в образе женщины каждые 100 лет. Несмотря на всё это, глубоко в душе у Тины сохранилась память о её прошлом. Действие происходит в 2012 году. Тина на этот раз является 11-летней девочкой по имени Хельга. Она встречается с местным мальчиком, который решил подружиться с ней. Тем временем, в след за Тиной, чтобы ее спасти, с планеты «Греция» на Землю отправляются 7 учёных, так же раз в сто лет перерождающиеся в облике беловолосых подростков путешествующих в поисках Тины.

Список персонажей 
 — главный герой истории. Очень энергичный и весёлый мальчик, который живёт со своими родителями на тропическом островке. Он находится на домашнем обучении. Папа же обучает его виду искусства «Папан Кэнпо». Тома впервые встречает Хельгу у старой статуи, она сбежала тогда из детского дома в Тикао. Позже он помогает ей снова сбежать.
Сэйю: Дзюнко Минагава

 — тихая и скромная девочка. Любит в свободное время рисовать картины. Всегда погружена в себя и сильно беспокоится о других. Она и её друг Читто пытались сбежать из детского дома Тикао. У неё возникают воспоминания о прошлой жизни на другой планете, которые она позже рисует на холсте. Хельга стремится найти это «место». Реинкарнация Тины.
Сэйю: Сихо Кавараги

 — добросердечный мальчик, искренне желающий помочь Хельге найти место, которая она изображает на своих рисунках.
Сэйю: Кэй Кобаяси

 — лидер команды детей-учёных, посланных на землю с планеты «Греция». Часто берёт на себя ответственность за поступки остальных членов группы. Очень тихий и далёкий человек, но очень заботится об окружающих его людях. Однако он жаждет найти Тину и часто ругает других членов команды из-за их ошибок. На Земле его семья называла его Коулом и у него была младшая сестра. Позже выясняется, что он очень привязан к ней.
Сэйю: Ю Урата

 — вторая в команде после Аги. Желает найти принцессу Тину и вернутся домой. Более благожелательна по отношению к другим членам команды, когда они совершают ошибки. Именно она впервые узнаёт информацию о Хельге. На Земле она была единственным ребёнком в семье, но была вынуждена покинуть её для поисков Тины. После этих событий её отец стал много пить.
Сэйю: Юкико Такагути

 ненавидит Землю и людей, живущих в ней, и желает вернутся в «Грецию».
Сэйю: Кацухиро Харасава

 — самый эмоциональный и безвольный из всех членов команды. На Земле родился в дворянской семье в 16-м веке как Андрей Часеман. Его портрет был найден в Румынии. У него есть старшая сестра по имени Серена.
Сэйю: Сати Мацумото

 — тот, кто создал Ванду, робота, обладающего разумом. Когда-то у него была собака по кличке Барон. Всегда стремится справится сам со своими задачами без какой-либо помощи.
Сэйю: Асами Ягути

 покинула группу детей-учёных из-за того, что потеряла память. Организовала собственную реинкарнацию раньше других, чтобы увидеть Конрада Рентгена как человека. Но после этих событий снова теряет память.
Сэйю: Маая Сакамото

 — первый член команды, который по собственной воле бросил группу. На Земле он родился в образе Конрада Рентгена, у него был младший брат. Позже утрачивает воспоминания о «Греции», но сохраняет свою страсть к науке.
Сэйю: Тихиро Судзуки

Музыка 
Открытие
 Voyage исполняет: Inori, композитор: Маюми Ямадзаки.
Концовка
  исполняет: Origa, композитор: Кунихико Рё . В том числе в некоторых сериях - в русском варианте.

Манга 
Манга  автором которого является Накамура Такаси, а иллюстратор — Масакадзу Мияно, выпускалась компанией Media Factory в ежемесячном журнале Comic Flapper. Манга была собрана в 2 тома:
 ISBN 4-8401-0983-4
 ISBN 4-8401-1302-5

Игра 
Игра была выпущена для игровой консоли Game Boy Advance 19 мая 2005 года компанией Bandai. Разработчик игры Inti Creates.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала 
 Официальный сайт игры 
 Фантастические дети на сайте anime-planet 

TV Tokyo
Nippon Animation
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры только для Game Boy Advance
Оригинальные аниме